Usol'skij rajon
 Usol'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Irkutsk
 Usol'skij rajon, rajon del Territorio di Perm'